Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1991 () проводился в городе Гамильтон (Онтарио) c 3 по 10 марта 1991 года. Турнир проводился в 62-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 26-й раз, в Гамильтоне — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1991 в городе Виннипег (Канада).

Также победитель получал право представлять Канаду на демонстрационном  в феврале 1992.

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (17-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Кевина Мартина это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Randy Woytowich). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Gerry Kent).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1991 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Рик Лэнг (Северная Онтарио)

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1991 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1991
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1991

1991
Спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 1991 году